Melchor Ocampo bezeichnet folgende mexikanische Municipios:

* Municipio Melchor Ocampo (México)
 Municipio Melchor Ocampo (Nuevo León)
 Municipio Melchor Ocampo (Zacatecas)